Název Střížov má více sídel:
 Střížov (okres České Budějovice), obec v okrese České Budějovice
 Střížov (Brtnice), část města Brtnice v okrese Jihlava
 Střížov (Chotěboř), část města Chotěboř v okrese Havlíčkův Brod 
 Střížov (Cheb), část města Cheb v okrese Cheb
 Střížov (Drahanovice), část obce Drahanovice v okrese Olomouc
 Střížov (Vladislav), část obce Vladislav (okres Třebíč) v okrese Třebíč

 a kopec
 Střížov (Švihovská vrchovina) (522,0 m) – vrchol v Radyňské pahorkatině, severně od Kucín v okrese Plzeň-jih

Externí odkazy